Яшкуль — посёлок, административный центр Яшкульского района Калмыкии.
 Яшкуль (река) — река в Целинном и Яшкульском районах Калмыкии.